Subjekt kan syfta på:

 Subjekt (satsdel) – en nominal primär satsdel inom grammatik
 Subjekt (filosofi) – den underliggande bäraren av egenskaper
 Subjekt (psykologi) – bärare av medvetandeupplevelser
 Subjektivitet – term för en personligt färgad, eventuellt osaklig bild
 Subjektivism – inom filosofin en uppfattning att för att något skall existera så krävs det att ett subjekt varseblir eller reagerar känslomässigt på det

Antonym 
 Objekt